Gove kan syfta på följande platser:

Australien 

 Nhulunbuy, ort, Northern Territory, East Arnhem,

Portugal 

 Gove (freguesia i Portugal), Porto, Baião, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar